Брюнелль (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Брюнелль, Стеллан (род. 1962) — шведский шахматист.
 Брюнелль, Флоренс (род. 2003) — канадская шорт-трекистка.